świat – planeta Ziemia wraz ze społecznościami ludzkimi oraz wszystkim, co na niej istnieje
 Wszechświat
 Świat (ang. The World) – archipelag sztucznych wysp w Dubaju
 Świat – karta tarota 
 „Świat” – dwutygodnik wydawany w Krakowie w latach 1888–1892 i 1893–1895
 „Świat” – tygodnik wydawany w Warszawie od 1906 do 1939
 „Świat” – tygodnik wydawany w Warszawie od 1951 do 1969
 „Świat albo Traktat o świetle” – dzieło Kartezjusza
 świat – ozdoba bożonarodzeniowa

Zobacz też

Przypisy